Cupisnique (district), een distrito van de Contumazá-provincia, in de Peruaanse regio Cajamarca 
 Cupisniquecultuur, een precolumbiaanse cultuur